Écarts de conduite est un film américain de Penny Marshall sorti en 2001.
 Écarts de conduite est un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.